Халапа ():

 Халапа — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус:
 Халапа-Энрикес — столица штата Веракрус и административный центр муниципалитета Халапа.
 Халапа — муниципалитет в Мексике, штат Табаско:
 Халапа — город в Мексике, штат Табаско, административный центр муниципалитета Халапа.
 Халапа — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Акакоягуа, с населением 849 человек.

 Халапа — департамент в Гватемале.
 Халапа — город в департаменте Халапа.
 Халапа — футбольный клуб в городе Халапа.